Klinikum Nord (Neurenberg), een ziekenhuis in Neurenberg
Klinikum Nord (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg